En optique, la focale d'un système optique est une mesure de longueur algébrique indiquant le lieu où le système donne l'image d'un objet,
 Focal JMlab est une entreprise française fabricant principalement des enceintes acoustiques pour la hi-fi, le home-cinéma et l'automobile,
 Dans l'armée romaine de l'Antiquité, le focale est une sorte d'écharpe destinée à protéger le cou du frottement des protections d'épaules de la lorica.